

События

Китай 
 22-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 1 луне луский гун вернулся домой.
 В 7 луне, в день синь-ю умер луский сановник Шу Лао.
 27 августа родился Кун Цю (Конфуций, прозвище Чжун-ни).
 Луань Ин (Луань Чэн, посмертно Луань Хуай-цзы) прибыл из Чу в Ци. Янь Ин и Тянь Вэнь-цзы посоветовали цискому гуну выдать его, но гун принял его с почётом (согласно гл.39, он бежал в 552 году).
 Зимой на съезде князей в чжэнской местности Ша-суй (князья Цзинь, Ци, Сун, Вэй, Лу, Чжэн, Цао, Цзюй, Чжу, Се, Малое Ци и Малое Чжу) обсуждалось, что Ци нарушило договор. Цзы-чань на съезде говорил цзиньцам о тяжёлом положении Чжэн, циский Янь-цзы отметил, что войны не избежать.
 Зимой в Чу был казнён сановник гун-цзы Чжуй-шу.

Родились 
 Конфуций (ум. 479).

См. также

Примечания